Euphémius peut désigner :
 Euphémius de Constantinople ou Euphème (mort en 55), patriarche de Constantinople de 490 à 496 ;
 Euphèmios ou Euphemius (mort en 828), officier byzantin rebelle, stratège de Sicile.